Z23 bzw. Z 23 steht für:
 Zuse Z23, deutscher Rechner
 Z 23, deutscher Zerstörer
 NSWGR-Klasse Z23, 2’C-Dampflokomotivenklasse der New South Wales Government Railways von Baldwin Locomotive Works
 Cytochalasin Z23, Schimmelpilzmetabolit mit cytostatischer Wirkung, siehe Cytochalasine
 „Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten“ (ICD-10-Code), personenbezogene potentielle Gesundheitsrisiko-Einordnung

Abkürzung